Линн Ше́лтон (; 27 августа 1965 — 16 мая 2020) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр и актриса.

Ранние годы 
Шелтон родилась в Оберлине, Огайо, и выросла в Сиэтле, Вашингтон. Она посещала Оберлинский колледж и Школу драмы при Вашингтонском университете, после чего переехала в Нью-Йорк, где окончила Школу изобразительных искусств.

Карьера 
Шелтон начинала карьеру в качестве монтажёра экспериментальных короткометражных фильмов, в свободное время поддерживая себя рядом различных профессий, в том числе работой на траулере в Беринговом море.

В январе 2006 года, в возрасте 40 лет, Шелтон выпустила свой дебютный фильм «We Go Way Back». Она начала работу над картиной в 2004 году, вдохновившись карьерой режиссёра Клер Дени, также снявшей свой первый фильм в 40 лет. В 2008 году Шелтон выпустила чёрную комедию «My Effortless Brilliance».

В 2009 году Шелтон совершила прорыв со своей комедийной драмой «И смех, и грех». Фильм выиграл специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс», а также принёс Шелтон премию «Независимый дух» имени Джона Кассаветиса.

Шелтон выступила сценаристом всех своих фильмов — «Сестра твоей сестры» (2011), «Трогательное чувство» (2013) «Наизнанку» (2017) и «Меч доверия» (2019), — за исключением комедийной драмы «Детка» (2014). За неделю до своей смерти Шелтон сообщила, что она и Марк Мэрон находятся в процессе написания фильма, вдохновлённого фильмами 70-х годов, творчеством Андрея Тарковского и ленты «Тони Эрдманн».

Шелтон также была известна как телевизионный режиссёр. Она сняла эпизоды таких шоу, как «Безумцы», «Новенькая», «Проект Минди», «Трудности ассимиляции», «Без обязательств», «Любовь» и «Блеск». В 2020 году она выступила исполнительным продюсером и режиссёром мини-сериала Hulu «И повсюду тлеют пожары». За свою работу на шоу она была посмертно номинирована на две прайм-тайм премии «Эмми».

Личная жизнь 
С 1993 по 2019 год Шелтон была замужем за актёром Кевином Силом, от которого у неё был сын — Майло Сил (род. в 1999 году). 

В 2012 году Шелтон совершила каминг-аут, как бисексуалка.

С 2019 года и до своей смерти Шелтон состояла в отношениях с актёром Марком Мэроном.

Смерть 
В мае 2020 года Шелтон заболела и умерла несколько дней спустя, 16 мая 2020 года, от ранее недиагностированного острого миелоидного лейкоза. Ей было 54 года.

В июле 2020 года в память о Шелтон, при поддержке Северо-Западного кинофорума в Сиэтле и Duplass Brothers Productions, был учреждён грант, который будет ежегодно вручаться женщинам и небинарным людям в возрасте от 39 лет и старше, ещё не снявшим свой первый фильм.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Режиссёры телевидения США
Женщины-режиссёры США
Сценаристки США
Лауреаты премии «Независимый дух»
Киноактрисы США
Умершие от лейкоза
Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета